Annis – asteroide
Annis – torrente del Sudafrica nella Municipalità locale di Richtersveld
Annis – torrente del Canada in Nuova Scozia
Lago Annis – lago del Canada in Nuova Scozia